Hommert (Frankrijk), een gemeente in in het Franse departement Moselle
 Hommert (Nederland), een buurtschap in de Nederlands-Limburgse gemeenten Nuth en Schinnen